Luftpost steht für
Luftpost (Flugpost), Beförderung von Postsendungen auf dem Luftweg
 Luftpost (Zeitschrift), von der Royal Air Force im Zweiten Weltkrieg über Deutschland abgeworfene Propaganda-Zeitschrift
Luftpost Braunschweig, philatelistisches Spezialgebiet
Luftpost – Zeitschrift für Atemwegskranke, deutsches Gesundheitsmagazin

Siehe auch: Nachtluftpost